Väätsa (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Väätsa (plaats), een plaats in Estland, gemeente Türi